Sanna Martin kan avse:

 Sanna Martin (född 1975), svensk skådespelare och sångare
 Sanna Martin (född 1958), svensk radioprogramledare